Araucania bzw. Araucanía steht für:
 Región de La Araucanía, eine Verwaltungsregion in Chile
 Reino de la Araucanía y la Patagonia, ein kurzlebiges Staatswesen in Südamerika
 Burschenschaft Araucania, eine Studentenverbindung in Santiago de Chile

Siehe auch:
 Araucana
 Mapuche